La Communauté des Apôtres de la Paix est née en 1984 de la conversion d’un groupe d’amis réunis par la musique.

Cette Communauté charismatique est reconnue depuis 1988 comme  association privée de fidèles par l’archevêque de Lyon (à l’époque,  Decourtray).

Ses statuts, après expérimentation, ont été approuvés par son successeur, le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, le . Elle est constituée d’une majorité de familles, mais aussi de célibataires et de consacrés (dont un prêtre).

Les membres peuvent vivre en communauté ou en  (vie autonome avec temps de rencontre par région).

Elle est présente dans plusieurs départements : Rhône, Loire, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Région parisienne, Saône-et-Loire, mais aussi au Cameroun (diocèse de Batouri).

Les membres de la Communauté des Apôtres de la Paix œuvrent pour la paix par :

 La prière (rosaire, oraison, louange…)
 Le jeûne (le vendredi)
 La conversion personnelle
 La mission (veillées de prière, sessions et week-ends artistiques, journées de louange, animations diverses)

Notes et références

Liens externes 

 

Renouveau charismatique catholique